Checkers (engl.) steht für:
  Eine Dame-Variante, siehe Draughts
 Chinese Checkers, Halma
 Richards Nixons Hund, siehe Checkers (Hund)
 Checkers, ein südafrikanisches Einzelhandelsunternehmen, siehe Shoprite Holdings
 Charlotte Checkers, US-amerikanische Eishockeymannschaft in der American Hockey League

Siehe auch:
 Chequers